Большой Багама:

 Большой Багама — один из самых северных островов Багам
 Большой Багама — частный аэропорт, расположенный в г. Фрипорте на острове Большой Багама